Mužská dvouhra Citi Open 2016 probíhal ve druhé polovině července 2016. Do singlové soutěže washingtonského tenisového turnaje nastoupilo čtyřicet osm hráčů. Obhájcem titulu byl japonský tenista Kei Nišikori, který se rozhodl do turnaje nezasáhnout.

Vítězem dvouhry se stal druhý nasazený Gaël Monfils, jenž ve finále zdolal turnajovou třináctku Iva Karloviće z Chorvatska po velké bitvě výsledkem 5–7, 7–6 a 6–4, když dokázal odvrátit Chorvatův mečbol a ještě předtím vysokému veteránovi nedovolil zápas ukončit při jeho vlastním servisu. Monfils navýšil vedení ve vzájemných střetnutích na bilanci 4–2. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo šestý singlový titul na okruhu ATP Tour.

Při slavnostním ceremoniálu pak zhodnotil své vítězství: „Je to pro mě velká pocta, tenhle turnaj pro mě moc znamená. Když jsem sem přijel poprvé, viděl jsem velká jména - Arthur Ashe, Yannick Noah, kteří tu zvítězili. Vždycky jsem si říkal, že bych byl moc rád, kdyby moje jméno bylo vedle jejich. Oni jsou tenisovými legendami a já jsem šťastný, že jsem se alespoň na tomto turnaji dostal na jejich úroveň.“ V té době poražený a nejstarší hráč v Top 100 Karlović řekl: „Vždycky je tu další rok, takže věřím, že se sem za rok znovu vrátím.“

Nasazení hráčů 
Všichni nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Citi Open 2016